Байково — название населённых пунктов.

Болгария 
 Байково — село в Шуменской области.

Македония 
 Байково — село в общине Ново-Село.

Россия 
 Байково (Байкова) — деревня в Карачевском районе Брянской области
 Байково — бывшая деревня в Трубчевском районе Брянской области
 Байково — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Байково — село в Починковском районе Нижегородской области
 Байково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Байково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Байково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Байково — село в Северо-Курильском городском округе Сахалинской области
 Байково — село в Холмском городском округе Сахалинской области
 Байково — село в Кесовогорском районе Тверской области.
 Байково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Байково кладбище
 Байков
 Байкова
 Байковка
 Бойково